Појам Пинто може да се односи на:
 Пинто (Мадрид), град у Шпанији
 Пинто (Керетаро), насеље у Мексику у савезној држави Керетаро у општини Керетаро. 
 Форд пинто,
 Мануел Пинто да Фонсека
 Татјана Пинто, 
 Фрида Пинто,